Rybaczewski, Rybaczewska:
 Anna Rybaczewski
 Mirosław Rybaczewski